Río Cabo puede hacer referencia a:

 Río Cabo, río de la vertiente cantábrica, afluente del río Saja, Cuenca hidrográfica del Saja-Besaya.
 Río Cabo, río de la vertiente cantábrica, Cuenca litoral occidental.
 Río Cabo, río de la vertiente atlántica, afluente del río Cabrera, Cuenca hidrográfica del Miño-SIL.